Владас Антанович Гарастас (; род. 8 февраля 1932, Линкува, Литва) — советский литовский тренер профессиональных баскетбольных команд. Заслуженный тренер СССР (1982).

Биография 
Родился в небольшом железнодорожном городке Линкува. В 1952 году окончил гимназию, в 1959 году стал выпускником Литовского государственного института физической культуры и спорта.

С 1952 года по 1960 год играл за команду «Жальгирис». С 1956 года стал совмещать игру в баскетбол с тренерской деятельностью. Начиная с 1960-х годов становится одним из ведущих баскетбольных тренеров, а также занимает пост председателя в Спортивном комитете Литвы.

С 1971 года по 1978 год занимался отбором талантливых детей, которые впоследствии были распределены в спортивные школы. Также в этот период начал формирование собственной команды.

С 1979 года по 1989 год — главный тренер команды «Жальгирис». Под его руководством литовские баскетболисты добились феноменальных результатов:
 1985—1987 — «Жальгирис» — трижды чемпион СССР
 1986 — «Жальгирис» — победитель Межконтинентального кубка
 1985 — «Жальгирис» — финалист Кубка Кубков ФИБА (проиграл в финале «Барселоне»)
 1986 — «Жальгирис» — финалист Кубка чемпионов ФИБА (проиграл в финале «Цибоне»)

С 1989 по 1991 год — главный тренер советской баскетбольной сборной.

С 1991 по 2011 год — президент Литовской федерации баскетбола.

С 1992 по 1997 год — главный тренер сборной Литвы по баскетболу. С командой достиг:
 бронзовые медали ОИ-92, ОИ-96
 серебряные медали ЧЕ-95

С 1999 года — вице-президент баскетбольной команды «Alita».

В 2000—2003 годы — консультант литовской женской баскетбольной команды. Также в 2000 году стал президентом Литовской баскетбольной ассоциации.

В 2004 году ему присвоили звание почётного доктора наук в Литовской академии физкультуры.

В октябре 2008 году был обвинён в ярко выраженных расистских высказываниях в отношении чернокожих баскетболистов. Однако к ответственности привлечён не был.

Награды и звания 
 Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1995)
 Большой крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1996)
 Почётный гражданин Биржайского района (2003)

Примечания

Ссылки 
 «Не считать себя всезнайкой»

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Жальгирис»
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры мужской сборной СССР по баскетболу
Тренеры БК «Жальгирис»
Тренеры мужской сборной Литвы по баскетболу
Выпускники вузов Литвы
Баскетбольные функционеры Литвы
Долгожители Литвы
Ныне живущие долгожители